Ошкош има више значења:
 Ошкош (Висконсин)
 Ошкош (Небраска)